Proculus (ital. Procolo) ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Proculus († 281), römischer Usurpator
 Proculus (Jurist) (Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.) in Rom
 Cornelius Proculus (Statthalter von Pannonien), Statthalter von Pannonia superior von 133 bis 134
 Saevinius Proculus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Aulus Fabius Proculus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Aulus Vicirius Proculus, Konsul 93

 Gaius Ducenius Proculus, Konsul 87
 Gaius Iulius Proculus, römischer Suffektkonsul 109
 Gaius Valerius Proculus, römischer Soldat
 Gnaeus Acerronius Proculus, römischer Konsul 37
 Gnaeus Arrius Cornelius Proculus, römischer Suffektkonsul 145
 Lucius Antonius Proculus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Aradius Valerius Proculus, römischer Politiker und Konsul 340
 Lucius Claudius Proculus Cornelianus, römischer Konsul 139
 Lucius Domitius Proculus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Lepidius Proculus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Lucius Neratius Proculus, römischer Konsul
 Lucius Paconius Proculus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Saevinius Proculus, römischer Statthalter
 Lucius Valerius Proculus, römischer Politiker und Militär
 Marcus Caelius Flavius Proculus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Salvidenus Proculus, römischer Statthalter
 Marcus Iuventius Surus Proculus, römischer Statthalter
 Publius Sulpicius Scribonius Proculus, römischer Senator († 67) 
 Quintus Cornelius Proculus, römischer Suffektkonsul 146
 Quintus Fulvius Gillo Bittius Proculus, römischer Suffektkonsul 99
 Quintus Gavius Fulvius Proculus, römischer Offizier
 Quintus Pontius Proculus Pontianus, römischer Konsul 238
 Sextus Lusianus Proculus, römischer Suffektkonsul
 Tiberius Claudius Severus Proculus, römischer Konsul 200

Märtyrer und Heilige:
 St. Proculus von Bologna (†~304), Soldat und Märtyrer
 Proculus, Bischof von Narni (536–536), siehe Liste der Bischöfe von Narni
 Prokulus von Verona, siehe Liste der Bischöfe von Verona und St. Prokulus (Naturns)
 St. Proculus von Puteoli, Schutzpatron von Pozzuoli

Männlicher Vorname
Römischer Personenname